Ислам Каримов: Каримов, Ислам Абдуганиевич (1938—2016) — 1-й президент Узбекистана;
 Каримов, Ислам Абдуллаевич (род. 1979) — российский боец и тренер по смешанным боевым искусствам;